CJ2 steht für:
 Cessna CitationJet, ein zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug 
 CJ2 (Triebzug), ein chinesischer Hochgeschwindigkeitszug